Hesheng Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hesheng (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Hesheng (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar